Grünenthal steht für:
 Grünenthal (Aachen), Ortsteil von Aachen, Stadtbezirk Richterich
 Grünenthal (Gummersbach), Ortsteil von Gummersbach im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Grünenthal (Herscheid), Ortsteil von Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Grünenthal (Unternehmen), deutsches Pharmaunternehmen mit Nebensitz in Stolberg und Hauptsitz in Aachen-Eilendorf
 Kupferhof Grünenthal, Historischer Kupferhof in Stolberg im Rheinland

Siehe auch:
 Grünental
 Grünthal